Жак Лемер (,  7 вересня 1945, Ла-Саль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1984 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1962 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс» та «Квебек Ейсес».

Загалом провів 998 матчів у НХЛ, включаючи 145 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1983 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Монреаль Канадієнс», «Нью-Джерсі Девілс» та «Міннесота Вайлд».

З 14 червня 2015 асистент головного тренера «Торонто Мейпл-Ліфс».

Нагороди та досягнення 
 Як гравець:
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1970, 1973.
 Як менеджер та тренер:
 Володар Кубка Стенлі «Нью-Джерсі Девілс» — 1995.
 Володар Нагороди Джека Адамса — 1994, 2003.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Тренери «Міннесота Вайлд»
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Тренери «Нью-Джерсі Девілс»
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»
Члени зали слави хокею
Французи Канади